Тантхань — вьетнамские топонимы:
 Тантхань () — уезд в провинции Лонган.
 Тантхань () — община в уезде Йентхань, провинция Нгеан.
 Тантхань () — община в уезде Шонзыонг, провинция Туенкуанг.
 Тантхань () — община в уезде Вубан, провинция Намдинь.
 Тантхань () — община в уезде Ванланг, провинция Лангшон.
 Тантхань () — община в уезде Кронгно, провинция Дакнонг.  
 Тантхань () — община в уезде Зёнгчом, провинция Бенче.
 Тантхань () — община в уезде Гоконгдонг, провинция Тьензянг.
 Тантхань () — община в уезде Лайвунг, провинция Донгтхап.
 Тантхань () — община в уезде Лангзянг, провинция Бакзянг.
 Тантхань () — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг.
 Тантхань () — община в уезде Лонгфу, провинция Шокчанг.
 Тантхань () — квартал в городе Ниньбинь, провинция Ниньбинь.